Smart ou, jusqu'en 2016, SmartAdserver, est une société française qui fournit des solutions technologiques de gestion de la publicité en ligne. Créée en 2001 à Paris, elle vend l'une des trois principales solutions full-stack mondiales de gestion de la publicité, avec un adserver (Smart Adserver) et une plateforme de monétisation SSP (en) (Smart RTB+), à destination des éditeurs de site internet et des agences médias.

La société compte en 2017 plus de 700 clients sur plus de  sites via une douzaine de bureaux dans le monde.

Historique 
Smart, anciennement Smart AdServer, a été créée à Paris en 2001, par aufeminin.com, pour gérer les affichages publicitaires du portail auFeminin ainsi que les campagnes de communication, alors que les solutions concurrentes étaient jugées insuffisamment performantes. La solution pour agence a été créée en 2002. La société est devenue indépendante en 2005, et a connu dès lors une période de croissance rapide (passant de vingt clients en 2006 à 145 au début 2008).

Le groupe de presse allemand Axel Springer acquiert le groupe aufeminin (dont Smart Adserver qui fait partie de ce dernier) pendant l’été 2007. Smart se développe alors en Europe, en Amérique Latine et aux États-Unis. Spécialisé dans l'édition de journaux, le groupe allemand vend sa participation non stratégique au fonds d'investissement Cathay Capital en 2015, pour  d'euros. 

En 2020, elle rachète au groupe allemand Bertelsmann la solution d'achat publicitaire LiquidM.

En janvier 2021, elle est rachetée par le fonds d'investissement Capital Croissance pour un LBO secondaire, centré sur l'expansion aux Etats-Unis et la TV connectée.

En 2021, la société est présente dans onze bureaux dans le monde : Paris, New York, Londres, Singapour, Buenos Aires, Mexico, Sao Paulo, Berlin, Milan, Madrid, Cracovie et Varsovie, avec une direction répartie entre Paris, New York et Londres.

Produits 
La société commercialise différentes solutions :
 Smart Adserver : adserving premium pour gérer la publicité sur un site internet
 Smart RTB+ : solution SSP pour la vente aux enchères en temps réel des inventaires programmatiques
 Deal+ : packs multi éditeurs d'inventaires programmatiques pré-calibrés pour les acheteurs
 Addressable TV 

La société se distingue par une technologie propriétaire, une expertise sur le mobile, les formats rich media et sur la vidéo incluant des solutions pour l'Advanced TV, ainsi que par un focus sur les éditeurs premium. Elle utilise une approche holistique sur la mise en concurrence de tous les acheteurs, directs ou programmatiques, pour maximiser les revenus de l'éditeur.

Certifications 
Smart est certifié, depuis 2008, adserver tiers au niveau mondial par Google, par Microsoft et Yahoo, depuis 2010.

Notes et références

Lien externe 
 

Entreprise fondée en 2001
Publicité sur Internet
Entreprise ayant son siège à Paris